Варе́гово — топоним.

Россия 
 Варегово — село в Вареговском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.
 Варегово — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.
 Варегово — железнодорожная станция Северо-западного направления Северной железной дороги

См. также 
 Лесное Варегово
 Старое Варегово